Carbondale (Illinois)
Carbondale (Pensilvânia)
Carbondale (Colorado)
Carbondale (Kansas)

Desambiguações de topônimos